Begoniastraat (Amersfoort), een straat in Amersfoort
 Begoniastraat (Amsterdam), een straat in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord
 Begoniastraat (Deventer), een straat in Deventer
 Begoniastraat (Den Helder), een straat in Den Helder
 Begoniastraat (Enkhuizen), een straat in Enkhuizen
 Begoniastraat (Roosendaal), een straat in Roosendaal
 Begoniastraat (Rotterdam), een straat in Rotterdam
 Begoniastraat (Zwijndrecht), een straat in Zwijndrecht